51-я армия:
 51-я армия (СССР).
 51-я армия (Япония).